Mit Playgirl kann gemeint sein:

 eine erotische Frauenzeitschrift, dazu siehe Playgirl.
 ein Film aus dem Jahr 1966 von Will Tremper mit Eva Renzi und Paul Hubschmid, dazu siehe Playgirl (1966).
 das weibliche Pendant zu Playboy (Person).